Натуральне число 1452
 1452 рік до нашої ери
 1452 рік нашої ери